El término Conklin puede designar a:

 Geografía
 Conklin, ciudad del estado de Nueva York;
 Conklin, municipio no incorporado de Chester (Míchigan);

 Personas 
 Edwin Conklin, biólogo y zoólogo estadounidense;
 Chester Conklin, actor estadounidense de cine mudo;
 William Conklin, actor estadounidense de cine mudo;
 Groff Conklin, antólogo estadounidense de ciencia ficción;

Música
 Conklin Guitars, fabricante estadounidense de guitarras y bajos eléctricos.